Мар-дель-Плата 1982 — двадцать пятый из серии традиционных международных шахматных турниров, проводившихся в аргентинском городе Мар-дель-Плата.

В отличие от предыдущего турнира, на этот раз организаторам удалось собрать едва ли не сильнейший состав за всю историю соревнования. В турнире участвовал действующий чемпион мира А. Е. Карпов, целый ряд мировых звезд и сильнейшие аргентинские шахматисты во главе с ветераном М. Найдорфом. Впечатляющего успеха добился нидерландский гроссмейстер Я. Тимман, на полтора очка опередивший ближайшего преследователя Л. Портиша (выигравший у венгра партию на тему блокады в защите Нимцовича). Также Тимман черными в сицилианской защите обыграл Карпова. Б. Ларсен сумел обыграть черными обоих победителей турнира, но неудачно сыграл с участниками, занявшими более низкие места в таблице. Аргентинский мастер К. Гарсиа Палермо, как и Тимман, победил Карпова и вошел в число членов символического клуба им. М. И. Чигорина.

Турнирная таблица

Ссылки 

 Партии турнира на сайте 365Chess

Мар-дель-Плата (шахматный турнир)
Шахматы в Аргентине
1982 год в шахматах